Чемпионат Европы по фигурному катанию 1931 года проходил в Вене (Австрия) и Санкт-Морице (Швейцария). Соревнования проходили в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание и парное катание. У мужчин победил австриец Карл Шефер, став двукратным чемпионом Европы, у женщин свою первую победу одержала норвежка Соня Хени, среди пар во второй раз победили венгры Ольга Оргоништа и Шандор Салаи.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (женщины)
 Результаты чемпионатов Европы 1930—1949 годов (пары)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Вене
1931 год в фигурном катании
Европа
1931 год в Австрии
Международные спортивные соревнования в Санкт-Морице
Спорт в Швейцарии в 1931 году
Международные соревнования по фигурному катанию в Швейцарии
Чемпионаты Европы в 1931 году
Чемпионаты Европы в Австрии
Чемпионаты Европы в Швейцарии